Дзержинское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Дзержинское сельское поселение — входит в Каширский район, Воронежская область.
 Дзержинское сельское поселение — входит в Лужский район, Ленинградская область.